Oxyrrhynchium är ett släkte av bladmossor som först beskrevs av Wilhelm Philipp Schimper, och fick sitt nu gällande namn av Warnst.. Enligt Catalogue of Life ingår Oxyrrhynchium i familjen Brachytheciaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Brachytheciaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Oxyrrhynchium